Nicolet – città della municipalità regionale di Nicolet-Yamaskadel nel Centre-du-Québec in Canada

Persone 
 Jean-Baptiste Nicolet – attore e direttore teatrale francese
 Jean Nicolet – esploratore francese
 Lucien Nicolet – disc jockey e produttore discografico svizzero con cittadinanza cilena

Altro 
 Armand Nicolet – marchio svizzero di orologi da polso meccanici